Węglówka ist der Name von zwei Ortschaften in Polen:

 in der Woiwodschaft Kleinpolen:
 Węglówka (Wiśniowa)

 in der Woiwodschaft Karpatenvorland:
 Węglówka (Korczyna)